Королева Ньяса, или аулонокара Ньяса () — тропическая пресноводная рыба из семейства цихловых отряда окунеобразных. Популярная аквариумная рыба.

Описание 
Длина тела до 8 см. Окраска буровато-жёлтая с фиолетовыми поперечными полосами, анальный плавник с маленькими оранжевыми пятнами.

Ареал и места обитания 
Эндемик озера Малави (Восточная Африка). Бентопелагическая рыба. Населяет районы озера с песчаным дном вблизи скал на глубине от 15 м. Там же и размножается.

Питание 
Питается беспозвоночными, обитающими в песке.

Примечания

Ссылки 
 FishBase: Aulonocara nyassae
 Видео с аулонокарой Ньяса
 Королева Ньяса

Цихловые
Эндемики озера Малави
Рыбы Африки
Животные, описанные в 1922 году